Kärkjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kärkjärvi (sjö i Päijänne-Tavastland), 
 Kärkjärvi (sjö i Södra Karelen), 

Robotskapade Finlandförgreningar